twee prinsessen van Groot-Brittannië

Maria (1723-1772), een dochter van George II van Groot-Brittannië
Maria (1776-1857), een dochter van George III van het Verenigd Koninkrijk